Joop Bakker (politicus)
Joop Bakker (honkballer)